Soulfly — грув/трэш-метал-группа, созданная Максом Кавалерой () в 1997 году, после его ухода из группы Sepultura на пике её популярности.

Студийные альбомы

DVD

EP

Синглы

Клипы

Примечания

Ссылки 
Soulfly

Soulfly